Der Turnwettkampf am Stufenbarren der Frauen bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro fand am 7. und 14. August 2016 in der HSBC Arena statt.

Titelträger

Ergebnisse

Qualifikation 
7. August 2016, 9:30 Uhr (Ortszeit)

Finale 
14. August 2016, 16:21 Uhr (Ortszeit)

Weblinks 
 Ergebnisse

Stufenbarren Frauen
Frauenturnwettkampf